Ortskapelle Viehhausen heißen:
 Kapelle zur Heiligsten Dreifaltigkeit (Viehhausen), Gemeinde Wals-Siezenheim, Land Salzburg
 Katholische Ortskapelle in Viehhausen, Gemeinde Greding, Franken, siehe Liste der Baudenkmäler in Greding #Viehhausen